Le championnat du monde de squash 1976 est la première édition du championnat du monde qui se déroule du  au  à Londres. Cette édition correspond au British Open 1976, ce qui signifie que les deux titres ont été joués dans cette compétition. Auparavant, le British Open était déjà considéré comme un championnat du monde "non officiel". Au total, 64 joueurs ont participé au tournoi, dont 41 n'étaient pas originaires d'Europe. Le gagnant a reçu un prix de .

Geoff Hunt remporte ce premier championnat du monde en battant Mohibullah Khan en finale.

Têtes de série

Tableau final

demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash

1976
Squash masculin
Squash masculin 1976
Monde masculin 1976
Monde masculin
Sport en janvier 1976
Sport en février 1976